Shonai bzw. Shōnai bezeichnet folgende Orte in Japan:
 Shōnai-gawa, ein Fluss (kawa) in den Präfekturen Gifu und Aichi: Shōnai (Fluss)
 Shōnai-chihō, eine Region (chihō) und eine Unterpräfektur der Präfektur Yamagata: Shōnai (Region, Yamagata)
 Shōnai-machi, eine Stadt (machi) in der Präfektur Yamagata: Shōnai (Stadt, Yamagata)
 Shōnai-han, ein frühneuzeitliches Lehen (han) in der heutigen Präfektur Yamagata: Shōnai (Han)
 Shōnai-machi, eine ehemalige Stadt (machi) in der Präfektur Fukuoka: Shōnai (Fukuoka) (heute: Iizuka)
 Shōnai-chō, eine ehemalige Stadt (chō) in der Präfektur Ōita: Shōnai (Ōita) (heute: Yufu)